Липовица може бити:

 Липовица (Београд), насеље у општини Барајево, град Београд, Република Србија
 Липовица (Власотинце), насеље у општини Власотинце, Јабланички округ, Република Србија
 Липовица (Деспотовац), насеље у општини Деспотовац, Поморавски округ, Република Србија
 Липовица (Лебане), насеље у општини Лебане, Република Србија
 Липовица (Лесковац), насеље града Лесковца, Република Србија
 Липовица (Гњилане), насеље у општини Гњилане, КиМ, Република Србија
 Липовица (Липљан), насеље у општини Липљан, КиМ, Република Србија
 Липовица (Звечан), насеље у општини Звечан, КиМ, Република Србија

Види још 
 Липа (вишезначна одредница)
 Липе (вишезначна одредница)
 Липље (вишезначна одредница)
 Липовац (вишезначна одредница)
 Липовице (вишезначна одредница)
 Липово (вишезначна одредница)